Antiparal·lelisme (bioquímica), l'orientació de molècules adjacents
 Antiparal·lelisme (matemàtiques), la situació de línies paral·leles en relació a un angle
 Antiparal·lelisme (electrònica), la polaritat d'aparells emprats en paral·lel